Cartheuser ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich August Cartheuser (1734–1796) deutscher Chemiker 
 Johann Friedrich Cartheuser (1704–1777) deutscher Chemiker und Arzt, Vater von Friedrich August Cartheuser